«Kad fazani lete» — музичний альбом гурту Azra. Виданий 1983 року лейблом Jugoton.

Список пісень 
 Anđeli
 Kao i jučer
 My dear
 Idi za svojom sudbinom
 Kad fazani lete
 Niska bisera
 Štićenik
 Nebo iznad Trnskog
 Nemir i strast
 Plavi golub

Посилання 
 інформація на discogs.com 

Альбоми Azra